Мир Талышханов:
 Талышханов, Мир Асад-бек (1857—1919) — российский военачальник, генерал-майор.
 Талышханов, Мир Кязим-бек (1855—1938) — военнослужащий, генерал-майор Российской императорской армии азербайджанского происхождения.